Bronner désigne :

Patronyme
 Gérald Bronner (né en 1969), sociologue français et écrivain de science-fiction
 Georg Bronner (1697–1720), organiste allemand
 Luc Bronner (né en 1974), journaliste français
 Nina Bronner, peintre française du 
 Oscar Bronner (né en 1943), fondateur des magazines autrichiens d'information
 Robert J. Bronner (1907–1969), Directeur de la photographie américain 
 Till Brönner (né en 1971), musicien de jazz allemand

Œnologie
 Bronner : un cépage

Homonymie de patronyme
Patronyme alsacien